Résultats détaillés du simple garçons de tennis aux Jeux olympiques d'été de Los Angeles (en démonstration) qui est disputé du 6 au .

Faits marquants 
 Stefan Edberg remporte le tournoi contre le mexicain Francisco Maciel. Il s'agit du  de sa carrière mais il n'est pas comptabilisé dans son palmarès car il s'agit d'une épreuve de démonstration.
 Le tournoi réunit 32 joueurs de 24 nationalités différentes.
 Les quatre premières têtes de série sont membres du top 100. Elles sont respectivement classées , ,  et .
 On note deux surprises majeures, à savoir l'élimination de Pat Cash dès le premier tour par Paolo Canè,  mondial ainsi que celle de Emilio Sánchez par le  à l'ATP, Francisco Maciel.
 Plusieurs joueurs méconnus acquerront plus tard une certaine notoriété comme Kelly Jones, Thomas Muster ou encore Jaime Yzaga, tandis que 7 d'entre eux ne sont pas passés professionnels.

Parcours 

|-
|1|| Jimmy Arias||align=center|1/2 finale|| Stefan Edberg (3)
|-
|2|| Pat Cash||align=center||| Paolo Canè
|-
|3||bgcolor=CCCCFF| Stefan Edberg||align=center|Vainqueur'''|| Francisco Maciel
|-
|4|| Emilio Sánchez||align=center||| Francisco Maciel
|-
|5|| Jakob Hlasek||align=center|1/4 finale|| Francisco Maciel
|-
|6|| Michael Westphal||align=center|1/4 finale|| Jimmy Arias (1)
|-
|7|| Simon Youl||align=center|1/4 finale|| Paolo Canè
|-
|8|| Guy Forget||align=center|1/4 finale|| Stefan Edberg (3)

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Simple filles de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1984

Liens externes 
  Site officiel du Comité international olympique

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1984
Jeux Olympiques